Кумаони (कुमाँऊनी भाषा) — индоарийский язык, распространённый в регионе Кумаон индийского штата Уттаракханд, а также в западных районах Непала.

Относится к центральной группе языков пахари. Число носителей, по данным на 1998 год, составляет 2 360 000 человек. Выделяют несколько основных диалектов: центральный, северо-восточный, юго-восточный и западный. Центральный диалект считается наиболее общепринятым. Наиболее близкородственные языки — гархвали и непальский. В Индии большинство носителей владеют также языком хинди. Численность носителей быстро сокращается.

Используемая письменность — деванагари.

Примечания 

Индоарийские языки
Языки Индии
Языки Непала